Интерпол може бити:
 Интерпол, обавештајна служба
Интерпол (музичка група), америчка музичка група